Luòtuo Xiángzi () steht für:

 Luòtuo Xiángzi, Originaltitel des Romans Rikschakuli von Lao She (1936)
 Luòtuo Xiángzi (Film), chinesischer Spielfilm (1982)
 Luòtuo Xiángzi (Oper), Oper von Guo Wenjing (2014)